

Cinema 
La grande avventura (Headin' for the Rio Grande) – film del 1936 diretto da Robert N. Bradbury 
La grande avventura – film del 1954 diretto da Mario Pisu 
La grande avventura (The Adventures of the Wilderness Family) – film del 1975 diretto da Stewart Raffill

Libri 
La grande avventura – libro di Robert Westall

Musica 
La grande avventura – album di Riccardo Cocciante del 1987

Televisione 
La grande avventura – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1963 al 1964
La grande avventura – programma televisivo